Sygnały – film z 1938
 Sygnały – film z 1958
 „Sygnały” – miesięcznik literacko-społeczny
 „Sygnały” – dawna nazwa „Kuriera Kolejowego”

Zobacz też 
 Sygnały MMXX – polsko-niemiecki film fantastycznonaukowy z 1970 roku w reżyserii Gottfrieda Kolditza
 „Sygnały dnia” –  audycja w Programie Pierwszym Polskiego Radia
 sygnały kajakowe
 sygnały sędziów koszykarskich
 sygnały świergotowe – rodzaj sygnałów radiowych